Wojnowicia är ett släkte av svampar. Wojnowicia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wojnowicia